Короча — місто в Бєлгородській області, Росія
 Короча — річка в Росії, ліва притока річки Сіверський Донець